Fevzi Tuncay (Muğla, 14 de setembro de 1977) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como goleiro.

Carreira 
Fevzi Tuncay integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 2000.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Naturais de Muğla